Okręty US Navy o nazwie USS "Hamlin" pochodzącej od cieśniny Hamlin Sound w pobliżu Charleston:
 Pierwszy "Hamlin" (CVE-15) był lotniskowcem eskortowym, który został wypożyczony Wielkiej Brytanii w 1942 i operował jako HMS "Stalker" do 1945. Następnie sprzedany i przerobiony na statek handlowy.
 Drugi "Hamlin" (AV-15) był tendrem wodnosamolotów, który był w służbie w latach 1944-1947.

Hamlin